Vulcão Orosí

Localidades 
 Orosi (Califórnia)
Ou ainda:
 Orosí - na Costa Rica
 East Orosi

Desambiguações de topônimos